

Patronyme 

 Arthur Ayrault (1935-1990), rameur d'aviron américain.
 François Errault ou Ayrault (?-1544), garde des sceaux de France sous François .
 René Ayrault (1503-1561), Procureur du roi et maire d'Angers en 1556-1557, pendant la Renaissance.
 Pierre Ayrault (1536-1601), lieutenant criminel au présidial d'Angers en 1568.
 Pierre II Ayrault (1576-1626), lieutenant criminel au présidial d'Angers, maire d'Angers de 1615 à 1617.
 Jean Ayrault, procureur du roi à l'élection d'Angers, maire d'Angers de 1578 à 1582.
 Jean-Marc Ayrault (1950-), homme politique français, ancien Premier ministre français de 2012 à 2014.

Autres